Национальная премия «Золотой орёл» за 2006 год — кинопремия, присуждаемая в 2007 году Национальной Академией кинематографических искусств и наук России с целью поддержания отечественного кинематографа, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, поощрения и пропаганды лучших произведений российского и зарубежного киноискусства.

Премия «Золотой орёл» за 2006 год присуждается по итогам двух туров голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Торжественная церемония вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл» за 2006 год прошла 27 января 2007 года в Первом павильоне «Мосфильма».
Лауреаты премии «Золотой орёл» за 2006 год были определены накануне проведения торжественной Церемонии прямым тайным голосованием членов и членов-корреспондентов Академии.

Условия проведения 
На соискание премии «Золотой орёл» рассматриваются:
 отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России в период с 1 ноября 2005 года по 31 октября 2006 года (а также фильмы 2005 года, которые — по тем или иным причинам — не были рассмотрены по его итогам);
 телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен (кроме «бесконечных» сериалов) в период с 1 сентября 2005 года по 31 августа 2006 года;
 зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2005 года по 31 октября 2006 года.

Экспертный совет 
Для отбора фильмов по номинациям 2006 года Академия кинематографических искусств и наук России сформировала Экспертный Совет в составе:

Члены Экспертного Совета 
 Кирилл Разлогов (председатель Экспертного Совета) — киновед
 Одельша Агишев — драматург
 Владилен Арсеньев — продюсер
 Эдуард Володарский — драматург
 Андрей Золотов — драматург, критик
 Лев Карахан — киновед
 Сергей Лаврентьев — киновед
 Сергей Лазарук — руководитель Департамента Федерального агентства по культуре и кинематографии
 Александр Литвинов — продюсер
 Андрей Малюков — режиссёр
 Лев Рошаль — кинодраматург, киновед
 Елена Русинова — звукорежиссёр
 Мария Соловьёва — оператор
 Александр Татарский — режиссёр анимационного кино
 Виктор Юшин — художник
 Вадим Юсов — оператор

Порядок отбора номинантов 
С августа по ноябрь 2006 года Академия организовала профессиональные обсуждения итогов кинематографического и телевизионного сезонов при участии членов Экспертного Совета, по итогам которых Экспертный Совет составил рекомендательные списки по всем номинациям с учетом перечня игровых кино- и телефильмов, неигровых и анимационных фильмов соответствующего периода.
Всего по итогам года Экспертный Совет рекомендовал для голосования:
 19 полнометражных игровых фильмов
 35 неигровых фильмов
 11 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 14 сериалов (11 и более серий) из премьер сезона 2005—2006 годов
 25 анимационных фильмов
 24 игровых зарубежных фильмов в российском прокате

В течение ноября 2006 года Исполнительная дирекция Академии произвела рассылку копий рекомендованных фильмов на VHS или на DVD, а также рекомендательных списков всем членам Академии. Отбор номинантов проводился членами Академии путём тайного голосования согласно соответствующим номинациям. Члены Академии осуществляли отбор трёх номинантов в каждой номинации и пяти — в номинации «Лучший игровой фильм». Первый тур голосования проводился до 18 декабря 2006 года.

Список лауреатов и номинантов

За выдающийся вклад в мировой кинематограф 
 Режиссёр Роман Полански

За верность профессии 
 Директор кинолаборатории «Саламандра» Эдуард Гимпель

Статистика

Ссылки 
 Список номинантов премии «Золотой орёл» за 2006 год на официальном сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России 
 Список лауреатов премии «Золотой орёл» за 2006 год на официальном сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл»
События 27 января
Январь 2007 года
2007 год в Москве
Кинопремии 2007 года